Эйдельман — еврейская фамилия.

Известные носители 
 Эйдельман, Александр Лазаревич (1904—1995) — пианист, педагог, профессор.
 Эйдельман, Борис Львович (1867—1939) — деятель российского революционного движения, педагог и публицист.
 Эйдельман, Владимир Адольфович (Эдельман, 1910—1991) — советский дирижёр.
 Эйдельман, Илья Львович (более известен под фамилией Курган; 1926—2019) — диктор Белорусского радио и телевидения.
  (Моисей Рувимович, 1914—2007) — советский статистик и экономист, лауреат Государственной премии СССР.
 Эйдельман, Натан Яковлевич (1930—1989) — русский советский писатель, историк, литературовед.
 Эйдельман, Самуил Давидович (1920—2005) — украинский советский математик.
 Эйдельман, Семён Исаакович (1948—2021) — советский и российский учёный-физик.
 Эйдельман, Тамара Натановна (род. 1959) — историк, педагог, радиоведущая.
 Эйдельман, Эдвард Аронович (1904—1981) — советский художник.
 Эйдельман, Яков Наумович (1896—1978) — советский театровед, журналист, публицист.

См. также